Кимбая ():

 Кимбая — муниципалитет в департаменте Киндио, Колумбия.
 Кимбая — язык индейцев.
 Кимбая — доколумбова археологическая культура в Колумбии.
 Артефакты Кимбая — ювелирные украшения культуры Кимбая, имеющие сходство с летательными аппаратами.